Mészáros Alajos (1847–1889) piarista pap, gimnáziumi tanár
 Mészáros Alajos (1877–1920) színész
 Mészáros Alajos (1952) politikus, EP-képviselő